Caubous (Haute-Garonne)
 Caubous (Hautes-Pyrénées)